Mecklinger ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Mecklinger (* 1961), deutscher Neuropsychologe
 Ludwig Mecklinger (1919–1994), Minister für Gesundheitswesen der DDR
 Roland Mecklinger (1937–2019), deutscher Industriemanager